Llista dels 260 municipis del departament francès de Cantal (15).

Cantal